Ранчо лос Санчез има више значења:

 Ранчо лос Санчез (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо лос Санчез, Лос Лаурелес (Хуанакатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику